

Mazagão est une municipalité de l'État d'

- 

 Mazagão (ou Mazagan) est une ancienne possession portugaise du Maroc

Homonymie de toponyme